Раката может означать:

 Раката — остров в Зондском проливе, принадлежащий Индонезии.
 Раката — персонаж «Звёздных войн».